Bongrain är ett franskt livsmedelsföretag med inriktning mot mejeriprodukter: ost, smör, grädde och liknande ingredienser. Företaget grundades 1920.

Företaget bytte 2015 namn till Savencia Fromage & Dairy.

Källor 

Franska mejerier